Лундин — шведская фамилия. Известные носители:

 Лундин, Августа (1840—1919) — швея, дизайнер.
 Лундин, Авраам Григорьевич (1929—1994) — советский сабеист.
 Лундин, Александр (род. 1992) — шведский футболист, вратарь.
 Лундин, Бенгт-Оке (род. 1963) — шведский пианист.
 Лундин, Виктор (1930—2013) — американский актёр.
 Лундин, Коди (род. 1967) — американский сурвивалист и писатель, участник реалити-шоу Dual Survives (Выжить вдвоем).
 Лундин, Кристиан (род. 1973) — шведский музыкальный продюсер и автор песен.
 Лундин, Майк (род. 1984) — американский хоккеист шведского происхождения.
 Лундин, Пэл (род. 1964) — шведский футболист.
 Лундин, Стен (1931—2016) — шведский мотогонщик.
 Лундин, Стефан (род. 1955) — шведский футболист.
 Лундин, Стив Руне (более известен как Стивен Эриксон; род. 1956) — канадский писатель-фантаст, по образованию археолог и антрополог.
 Лундин, Эрик Рубен (1904—1988) — шведский шахматист.
 Лундин, Ульф (род. 1965) — шведский фотограф.
 Лундин, Фредерик (1868—1947) — американский политик шведского происхождения.
 Лундин, Ханс (род. 1948) — шведский музыкант.

См. также 
 Лундино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.